Foster Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Foster Hall (Indiana), ID-Nr. 05001364
 Foster Hall (New Mexico), ID-Nr. 88001547
 Foster Hall (Texas), ID-Nr. 79003021